O Grêmio Barueri Futebol Ltda. (mais conhecido como Grêmio Barueri ou simplesmente Barueri) é um clube de futebol brasileiro formado por uma sociedade de empresários da cidade paulista de Barueri, fundado em 26 de março de 1989. Permaneceu em Barueri de 1989 a 2010, e após divergências políticas entre os antigos proprietários do clube e a prefeitura de Barueri, mudou sua sede para o oeste paulista, na cidade de Presidente Prudente, e em 26 de fevereiro de 2010 adotou o nome Grêmio Prudente Futebol Ltda., permanecendo lá até 11 de maio de 2011, só foi registrada como empresa em 15 de julho de 2008, com o CNPJ nº 10.209.830/0001-87.

Após ser rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série A em 2010 e no Campeonato Paulista da Série A1 em 2011, o clube voltou para a cidade que o projetou nacionalmente. O time teve uma campanha pífia na Série A3 estadual de 2016, com nenhum ponto conquistado e saldo de gol de -79 em 19 partidas e, no ano seguinte, desistiu de disputar a Segunda Divisão Paulista (o quarto nível futebolístico em São Paulo). Após ficar licenciado as temporadas de 2017/2018. 

O clube foi adquirido recentemente pela empresa de gerenciamento esportivo O2 Brazil Sports e retomou suas atividades.

História 
O clube foi fundado em 1989, mas só joga profissionalmente desde 2001. Nesse ano, com o nome de Grêmio Recreativo Barueri, disputou a Série B3 (sexta divisão) do Campeonato Paulista de Futebol, terminando em 14°. Em 2002, jogando a B3, conseguiu acesso para a B2. No ano de 2003, jogando a B2, subiu para B1. Já em 2004, jogando a B1, subiu para a Série A3. O segundo título veio em 2005: jogando a A3, subiu para A2 como campeão.

Em 2006 o Barueri disputou a A2 e subiu para a primeira divisão do Campeonato Paulista de Futebol, sagrando-se campeão após golear o Sertãozinho por 4–1 no antigo Estádio Municipal Orlando Baptista Novelli. No mesmo ano, pela primeira vez o Barueri disputou uma competição nacional, o Campeonato Brasileiro - Série C. A equipe teve o direito de participar da competição por conta da desistência do Rio Claro, vice-campeão da Copa Federação Paulista de Futebol de 2005. Com a oportunidade, o Barueri conseguiu acesso para disputar a Série B do nacional em 2007. Este foi o sexto acesso conseguido em seis anos, o segundo só em 2006.

Em 2008, conseguiu o acesso ao Campeonato Brasileiro - Série A, antecipadamente, no dia 22 de novembro de 2008, ao vencer o América de Natal por 3–0, colocando quatro pontos a frente do Bragantino e conseguindo o acesso faltando uma rodada, assim se juntando aos três que já haviam conseguido o acesso, o Corinthians, campeão do ano, Avaí e o Santo André. O maior artilheiro da história do Barueri é o atacante Pedrão, que em 203 partidas assinalou 131 gols.

Em 2009, GRB  faz sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série A, e na oitava rodada do primeiro turno chega a ficar no grupo dos quatro melhores do campeonato. Termina a competição na 11ª posição, garantindo uma vaga na Copa Sul-americana de 2010. No entanto, desde o final de 2009, desavenças entre a prefeitura de Barueri e o clube despertaram a possibilidade da equipe se mudar para outra cidade. O caso não teve um acordo entre as partes e a equipe já havia oficializado suas partidas no Estádio Prudentão, na cidade de Presidente Prudente, onde mandou seus últimos jogos da Série A do Brasileirão.

No dia 12 de fevereiro de 2010, após uma reunião entre a diretoria do Barueri e a prefeitura do município de Presidente Prudente, foi definido o novo nome para o time: Grêmio Prudente Futebol Ltda.. Em 26 de fevereiro, o clube oficializou a mudança após a aprovação da câmara do município, e oficializado em ato realizado pelo prefeito. O clube também mudou o seu distintivo, que apresenta a palavra Grêmio agora em destaque; o clube também se autodenominou Grêmio.

A competição já finalizada pelo Grêmio de Presidente Prudente foi o Paulistão 2010, onde a equipe reformada do Grêmio começou mal, mas reagiu e conseguiu terminar em terceiro. Com o terceiro lugar, o time garantiu vaga para enfrentar o Santo André pelas semifinais do Paulistão. A equipe perdeu o primeiro jogo por 2–1, em troca, venceu o segundo pelo mesmo placar, mas o Santo André passou para a final pelo critério de melhor campanha na primeira fase.

No dia 14 de novembro, depois de ser derrotado pelo Atlético/PR na Arena da Baixada por 2–1, o então Grêmio Prudente foi matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O time não teve mais condições de permanecer na elite do futebol brasileiro, sendo rebaixado depois de dois anos na divisão principal. No Paulistão de 2011, a equipe sofreu um novo rebaixamento e para a surpresa de todos, foi vendido para um grupo de empresários de Barueri, iniciando o processo de retorno à antiga sede.

Porém, o clube deu sequência à série de rebaixamentos ao cair para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2012, após terminar em último lugar. No ano seguinte, foi rebaixado para a Série D com a penúltima colocação na Terceirona, competição que disputará pela primeira vez. Em termos regionais, o time seguiu por três anos no Campeonato Paulista da Série A2 e não conseguiu retornar à elite.

Em 2014 o clube realizou uma péssima campanha na Série A2, sendo rebaixado a Série A3 do ano seguinte, após ser derrotado para o Red Bull Brasil por 2–1, no Moisés Lucarelli, com 5 vitórias, 2 empates e 12 derrotas, e com saldo de gols negativo.No mesmo ano, o Barueri deu adeus a competições nacionais, após terminar em último lugar do Grupo A6 do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2014 - Série D, somando apenas 3 pontos, com apenas 1 vitória, nenhum empates e 7 derrotas, encerrando na classificação final em 37º colocado.

Em 2016 sofreu o pior golpe de toda a história: O Grêmio Barueri perdeu todos os jogos da Série A3 e foi rebaixado para a Segunda Divisão, tendo sofrido a pior derrota da história, perdendo para o Noroeste por 10–0. E com a profunda crise do clube, o até então presidente Alberto Ferrari, maior responsável pela triste fase do Abelha, finalmente resolveu abandonar o barco e vendeu o clube.

O clube ficou inativo as temporadas 2017/2018, em janeiro de 2019 o clube foi comprado pelo empresário Henrique Barbosa e retomou suas atividades com as categorias de base, visando o breve retorno ao futebol profissional de São Paulo em 2020.

Presidentes

Símbolos

Escudo 
A fim de extinguir o tratamento anterior de seu nome normalmente expressado pelas siglas GRB, o Barueri substituiu o seu antigo distintivo que era sob a forma de um círculo. A agremiação redesenhou seu novo distintivo, colocando-o em forma de escudo e buscando evidenciar mais o nome da cidade, preferindo com isso que seu nome seja sempre enfatizado como: Barueri.

Mascote 

O mascote do clube é uma abelha. A ideia da abelha é expressar simplicidade, trabalho em equipe, força em conjunto e produção de riqueza. Esse mascote foi pensado de uma forma única, visto que pouquíssimos times brasileiros adotam a abelha como seu símbolo.

Ídolos 

O Barueri tem como seu maior ídolo o atacante Pedrão, que jogou por entre 2004 e 2009, saiu para o mundo árabe e só voltou ao clube em 2011. Pedrão com a camisa do Barueri marcou 131 gols, é o maior artilheiro da história do clube, e também, é o jogador que mais vestiu a camisa do time, 203 jogos defendendo a abelha. O jogador ainda pelo Barueri, conseguiu ser artilheiro do Paulistão de 2009, com 16 gols.

O clube tem outros jogadores que se destacam na história do clube, são eles: o goleiro Márcio, o volante Alê, o atacante Thiago Humberto e o goleiro Renê, capitão no acesso do Barueri a Série A de 2009. Ralf, Fernandinho e Leandro Castán também fizeram história com a camisa da Abelha.

Estádio 
 Arena Barueri

A Arena Barueri é uma arena multiuso, localizada na cidade de Barueri, região metropolitana de São Paulo. A arena pertence a prefeitura municipal de Barueri, e tem como equipe mandante o Oeste Futebol Clube e, agora, conta com a volta do Grêmio Barueri. Inicialmente, o projeto era para 25 mil lugares, porém com a possibilidade da cidade sediar uma das chaves para a Copa do mundo de 2014, o projeto foi completamente reformulado, e a capacidade subiu para 35 mil lugares.

Títulos

Futebol 

 Campeonato Paulista do Interior: 2008
 Campeonato Paulista - Série A2: 2006
 Campeonato Paulista - Série A3: 2005

Showbol 

 Campeonato Paulista de Showbol: 2013

Uniforme

Uniforme atual 

 1° uniforme: camisas, calções e meiões brancos.
 2° uniforme: camisas, calções e meiões azuis.

Uniformes anteriores 
2011 (Barueri)

2010 (Prudente)

2009 (Barueri)

2001-2004 (GRB)

Estatísticas

Participações

Retrospecto em competições oficiais 

 Legenda: Pts = Pontos obtidos, J = Jogos, V = Vitórias, E = Empates, D = Derrotas, GP = Gols Pró e GC = Gols Contra.

Torcidas 
O Grêmio teve como primeira torcida a Torcida Guerreiros Barueri. Fundada em 26 de março de 2005, em base na grande campanha que o time vinha desempenhando quando estava na Série A3 do Campeonato Paulista. a Torcida Guerreiros Barueri é a maior torcida do Grêmio Barueri.

O clube possuia ainda a Torcida Independentes Loucos Barueri e a Torcida Uniformizada Barueri, esta última fundada em 5 de julho de 2007. Hoje, só existe a Torcida Guerreiros Barueri e a Torcida Uniformizada Barueri(atual Ultras 1989), a Torcida Independentes Loucos Barueri parou de frequentar aos jogos do clube.

Ranking da CBF 

 Posição: 44º
 Pontuação: 3.045 pontos

Ranking atualizado em dezembro de 2014.

Ranking criado pela Confederação Brasileira de Futebol para pontuar todos os clubes do Brasil.

 
Fundações em São Paulo em 1989
Clubes de futebol fundados em 1989
Clubes de futebol extintos em 2017